Howland poate să fie:
Chris Howland un solist, actor, redactor la BBC și autor englez.
Howland Island (Insula Howland) din Oceania fiind de fapt un riff de corali din Oceanul Pacific de nord, ce aparține SUA la fel ca și insulele Bacter și Jarvis prin Legea americană guano din 1857.
Edward Howland Robinson Green (1868 - 1936) filatelist, numismaticăr din SUA fiul lui Hetty Green o femeie de afaceri ce poseda o avere de peste 100 de milione de dolari, fiind considerată în acel timp una dintre cele mai bogate femei din lume.